Мурзаєв Едуард Макарович (1908—1998) — радянський фізико-географ, топоніміст та історик географічної науки.
 Мурзаєв Мірлан Абдраїмович (1990) — киргизький футболіст, нападник турецького клубу «Сомаспор» і національної збірної Киргизстану.

Мурзаєва 
 Мурзаєва Ірина Всеволодівна (1907—1988) — радянська російська актриса.